Аний — персонаж древнегреческой мифологии.
 (8060) Аний — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа, в 60° впереди планеты.